Niemcy:
 Bothfeld – dzielnica Lützen
 Bothfeld-Vahrenheide – okręg administracyjny Hanoweru

Inne:
 Bothfeld – ród

Zobacz też:
 Bodfeld